Roller Open 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования проводились в коммуне Петанж, Люксембург 19 — 25 июля.

Первым номером посева в одиночном турнире стала  Кристина Барруа (№ 68 в мире на тот момент).

Ход турнира

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Roller Open
 Цикл женских турниров ITF 2010
 Портал: Теннис

Люксембург
Теннис
Июль 2010 года
2010